Storbritannien har totalt tagit 58 medaljer vid världsmästerskapen i friidrott.  

Sport i Storbritannien
Nationer vid världsmästerskapen i friidrott